

Persone  
Adrian Littlejohn – calciatore britannico
Alan Littlejohn – musicista britannico
De Witt Clinton Littlejohn – politico e generale statunitense
Hawk Littlejohn – flautista e costruttore di flauti Cherokee
Jimmy Littlejohn – calciatore britannico
John Littlejohn – chitarrista statunitense
Kenneth Littlejohn – criminale britannico
Raymond Trewolla Littlejohns – ornitologo, ragioniere e fotografo australiano
Richard Littlejohn – giornalista britannico

Altro 
Littlejohn Coliseum – arena a Clemson, Carolina del Sud, Stati Uniti

Pagine correlate 
Little John (disambigua)